Enu steht für:
 Enu (Sprache), Ximoluo, Sprache der Hani im Grenzgebiet China-Vietnam 

ENU steht für:
 N-Ethyl-N-nitrosoharnstoff
 Akanu Ibiam International Airport, Enugu, Nigeria (IATA-Code)

eNu steht für:
 Energie- und Umweltagentur Niederösterreich

Abkürzung